Martín Caballero puede referirse a:

 Martín Caballero (futbolista)
 Martín Caballero (pintor)
 Martín Caballero (guerrillero)
 Martín Caballero (santo)
 Martín Caballero (árbitro)